Ками може да се односи на:

 Ками (Кочи), град у Јапану у префектури Кочи
Ками (јапанско божанство)
 Ками (рушевине), рушевине престоница Торва државе

Особе 
 Албер Ками, француски књижевник